Das Weingut Johann Topf in Straß ist ein österreichisches Weingut im Weinbaugebiet Kamptal in Niederösterreich.

Das Weingut 
Seit 1751 ist das Weingut im Familienbesitz. Johann Topf senior übernahm 1960 den elterlichen Betrieb und begann als einer der Ersten in Strass, Wein von insgesamt neun Hektar in Flaschen zu füllen. 1990 übernahm Hans Topf das Weingut und baute es bis zur Größe von 46 Hektar aus. Seine Söhne arbeiten auch im Weingut mit.

Die Rebfläche von 46 Hektar (Stand 2011) ist hauptsächlich mit Grünem Veltliner, Riesling und den Burgundersorten Chardonnay, Weißburgunder und Blauburgunder bestockt. Das Weingut ist Mitglied der Vereinigung Österreichische Traditionsweingüter (ÖTW).

Zu den „Ersten Lagen“ gehören der Offenberg, der Heiligenstein und der Wechselberg Spiegel.

Literatur 
 Vinaria. Weinguide 2011/12. Die 3500 besten Weine Österreichs. Edition LWmedia, Krems 2011, ISBN 978-3-9502275-3-6, S. 88.

Weblinks 
 Website des Weingutes

Einzelnachweise 

Topf
Topf
Straß im Straßertale